10 Kaniowski Pułk Artylerii Lekkiej – pułk artylerii polskiej okresu II RP
 10 Pułk Artylerii Lekkiej – pułk artylerii polskiej w Polskich Siłach Zbrojnych (10 DP; Armia Andersa)